Irpin (Oekraïens: Ірпінь; Russisch: Ирпень, ) is een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev. Irpin ligt daar zo'n 20 km ten noordwesten van en maakt deel uit van de oblast Kiev. Op 1 januari 2021 had Irpin naar schatting 62.456 inwoners. De stad werd betrokken bij het op 24 februari 2022 aangevangen Kiev-offensief.

Afbeeldingen 

Stad in Oekraïne
Plaats in oblast Kiev